Kitzelbach ist ein geographischer Name:

 Kitzelbach, umgangssprachlicher Name von Niederroßla, Ortsteil der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße im Landkreis Weimarer Land, Thüringen.
 Kitzelbach oder Küttelbieke oder Küttelbecke, rechter Zufluss der Möhne bei Rüthen, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Kisselbach
 Kittelbach